Артема́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 70 км на схід від Ліона, 55 км на південний схід від Бург-ан-Бресса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 533 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1176,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Артемар 

 Артемар на сайті французького Національного інституту географії
 Артемар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Артемар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ен